Каролін Гарсія і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але Гарсія вирішила того року не брати участі. Среботнік грала в парі з Андреєю Клепач, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке.

Дарія Юрак і Анастасія Родіонова виграли титул, у фіналі перемігши Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань з рахунком 5–7, 7–6(7–4), [10–6].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Aegon International, парний розряд
2016